26-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 9 января по 11 февраля 1959 года в Тбилиси.

Турнирная таблица

Литература 
 XXVI чемпионат СССР по шахматам. Финал. Тбилиси, 1959: Бюллетень Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров ГрузССР. Тбилиси, 1959. № 1-20.
 Юдович М. Комментируя таблицы… (к итогам XXV и XXVI первенств СССР) // Шахматы за 1958—1959 годы. Москва, 1960. С. 100—186.

Чемпионаты СССР по шахматам
1959 год в шахматах
1959 год в Грузии
Январь 1959 года
Февраль 1959 года
Спортивные соревнования в Тбилиси
Чемпионаты СССР в 1959 году
Шахматные турниры в Грузии